De Koeweitse voetbalbeker 2000 (Emir Cup) was de 39ste editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Koeweit, die werd georganiseerd door de Koeweitse voetbalbond (KFA). Het toernooi begon op 8 april 2000 en eindigde op 23 april 2000. Al-Arabi won de beker voor de elfde keer in de clubgeschiedenis door Al Tadamun SC in de eindstrijd met 2–1 te verslaan.

Schema

2000
Koeweit